Arad ou ARAD peut faire référence à :

 Arad, un prénom d'origine perse.

Personnalités

Nom de famille 

 Avi Arad, CEO de Marvel Studios,
 Atar Arad,
 Boaz Arad (1956-2018), artiste visuel israélien,
 
 , journaliste, poète et artiste israélien,
 Yael Arad (1967- ), judokate israélienne,
 ,
 ,
 Yitzhak Arad (1926-2021), historien israélien,
 ,
 Zvi Arad.

Lieux 

 , un village du gouvernorat d'Al Muharraq,
 Fort d'Arad, situé sur les côtes de la localité d'Arad.
 , anciennement rattaché à l'archipel de Bahrain, désormais associé à Muharraq.
 , ville de la province de Fars,
 , division administrative,
 , division administrative.
  à Téhéran, Iran,
 , un village de la province de Téhéran, Iran,
 Arad (Israël), une ville,
 Tel Arad, les ruines de l'ancienne cité d'Arad
 ,
 Arad (Roumanie), principale localité du comté d'Arad,
 Treize martyrs d'Arad.
 Județ d'Arad, Roumanie,
 Arad (comitat), un comté de l'empire austro-hongrois, puis du Royaume de Roumanie.

Patronyme iranien
Patronyme hébreu
Patronyme roumain
Patronyme philippin